

Patronyme 

Samuel Colt (1814-1862) est le créateur du premier revolver ;
Famille Colt, famille australienne connue pour son affaire judiciaire.

Produits 
 est une entreprise américaine produisant des armes légères ;
 est une entreprise britannique de télécommunication ;
dans le langage familier colt est parfois utilisé pour désigner un revolver ;
Colt est un modèle de voiture de la marque Mitsubishi ;
Colt est un modèle de voiture de la marque Dodge ;

Toponyme 

Colt est une ville de l'Arkansas.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais